E74 oder E 74 steht für:
 Europastraße 74, eine Fernstraße von Ventimiglia nach Asti in Italien
 Zuckerintoleranz, sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels nach dem ICD-10-Code

E74